

Uralkodók

Bizánc 
 I. Andronikosz „Komnénosz” keletrómai (bizánci) uralkodó (Kr. u. 1183–1185])
 II. Andronikosz „Palaiologosz” bizánci császár (1282–1328)
 III. Andronikosz „Palaiologosz” bizánci császár (kb. 1328–1341)
 IV. Andronikosz bizánci császár (1376–1379)

Trapezunti Császárság 
 I. Andronikosz „Gidosz” trapezunti császár (1222–1235)
 II. Andronikosz „Nagy Komnénosz” trapezunti császár (1263–1266)
 III. Andronikosz trapezunti császár (1330–1332)

Művészek és tudósok 
 Livius Andronicus (Livius Andronikosz) görög születésű római műfordító, költő (Kr. e. 3. század)
 Rhodoszi Andronikosz filozófus (kb. Kr. e. 70 – ?)
 Küroszi Andronikosz (vagy Andronikosz Kirresztész) görög csillagász (kb. Kr. e. 100)

Egyéb 
 Andronikosz Kontosztephanosz bizánci hadvezér
 Szent Andronikosz apostol, egyesek szerint vértanú és Pannónia püspöke
 Titus Andronicus, az azonos című Shakespeare-dráma főszereplője, talán az egyik előbb említett uralkodó után címezve